Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2013 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Andrea Hlaváčková in Maks Mirni sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Anna-Lena Grönefeld /  Alexander Peya (prvi krog)
 Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (drugi krog)
 Julia Görges /  Rohan Bopanna (prvi krog)
 Květa Peschke /  Marcin Matkowski (četrtfinale)

<li> Anabel Medina Garrigues /  Bruno Soares (polfinale)
<li> Lisa Raymond /  Jean-Julien Rojer (drugi krog)
<li> Andrea Hlaváčková /  Maks Mirni (prvaka)
<li> Liezel Huber /  Marcelo Melo ''(četrtfinale)

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2013